Gimme Back My Bullets — четвертий студійний альбом американської групи Lynyrd Skynyrd, який був випущений 2 лютого 1976 року.

Композиції 
 Gimme Back My Bullets — 3:28
 Every Mother's Son — 4:56
 Trust — 4:25
 I Got the Same Old Blues — 4:08
 Double Trouble — 2:49
 Roll Gypsy Roll — 2:50
 Searching — 3:17
 Cry for the Bad Man — 4:48
 All I Can Do Is Write About It — 4:16

Джерела 
 Gimme Back My Bullets  allmusic
 Gimme Back My Bullets  last.fm

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Lynyrd Skynyrd
Лютий 1976